Niemcy:
 Runkel – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Limburg-Weilburg

Osoby:
 Gunter Runkel – niemiecki socjolog
 Heinrich Runkel – niemiecki polityk

Inne:
 Runkel – zamek